Джервис () — английская фамилия.

Носители фамилии 
  (1825—1881) — британский военный и политический деятель, член Палаты общин (1859—1880).
  (род. 1991) — британский футболист, игрок чемпионата Финляндии в составе клуба «СИК».
 Джервис, Джон (1735—1823) — британский адмирал эпохи революционных и Наполеоновских войн.
  (1802—1856) — британский юрист и политик, член Палаты общин (1832—1850), генеральный прокурор Англии и Уэльса (1846—1850), председатель Суда общих тяжб (1850—1856).
  (1826—1860) — британский политик, член Палаты общин (1847—1848).
  (род. 1996) — британский пловец, чемпион Великобритании по плаванию на 800 (2017) и 1500 м (2017—2019) вольным стилем.
  (род. 1949) — багамский бегун, участник Олимпийских игр (1976).
 Джервис, Лили — новозеландская футболистка, обладатель Кубка Новой Зеландии в составе клуба «Форрест Хилл Милфорд» (2016).
 Джервис, Максин (род. до 1967) — британская легкоатлетка, бронзовая медалистка чемпионата Великобритании по лёгкой атлетики в метании копья (1979).
  (1931—2015) — британский пловец, чемпион Великобритании по плаванию на 200 м брассом (1950, 1952—1954).
 Джервис, Роберт (1940—2021) — американский политолог.
  (род. 1943) — президент Лондонского общества древностей (1995—2001).
 Джервис, Стивен — американский лучник, чемпион мира по стрельбе из блочного лука в помещении в командном разряде (2003).
  (род. 1987) — австралийский баскетболист, чемпион (2014, 2016, 2019) и обладатель Кубка (2021) Национальной баскетбольной лиги в составе клуба «Перт Уайлдкэтс».
  (1770—1838) — британский юрист и политик, член Палаты общин (1802—1806).
  (1630—1707) — английский предприниматель и чиновник, лорд-мэр Дублина (1681—1683).

См. также